Tocina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tocina (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Tocina (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar